Атанас Шопов може да се отнася за:
 Атанас Шопов (1855 – 1922), български дипломат и учен
 Атанас Шопов (1919 – 1993), български офицер, генерал-майор
 Атанас Шопов (р. 1951), български щангист

Вижте също 
 Шопов